Dessie kan syfta på:

 Dessie, Etiopien – stad i Etiopien, även kallad Dese

Personer
 Dessie (bloggare) (1994–), svensk bloggare, egentligen Desirée Nilsson
 Dessie O'Hare (1956–), en nordirländsk republikansk paramilitär aktivist

Se även 

 Giuseppe Dessì (1909–2007), en italiensk författare